Elisa Queirolo, pallanuotista
Francesco Queirolo, scultore
Giovan Battista Queirolo, medico
Juan Manuel Queirolo, rugbista